der Abschnitt Braunschweig Hbf–Leiferde der Bahnstrecke Braunschweig–Bad Harzburg,
 die Bahnstrecke Leiferde–Salzgitter-Bad,
 der Abschnitt Salzgitter-Bad–Kreiensen der Bahnstrecke Börßum–Kreiensen